

Geografia

Germania 
 Langenhart – ex comune ora frazione di Meßkirch, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Langenhart – ex comune ora frazione di Müllheim, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)